Deux classes de navires de l'United States Navy ont porté le nom de classe Columbia :
 la , une classe de deux croiseurs construits au  ;
 la , classe de remplacement des sous-marins nucléaires lanceur d'engins (SNLE) de l'US Navy de classe Ohio.

Classe de bateau de l'US Navy